Cordillera Volcánica, con este nombre se conoce principalmente a tres sistemas montañosos:

 La Cordillera Volcánica de México.

 La Cordillera Volcánica de Perú.

 La Cordillera Volcánica de Costa Rica, Nicaragua y Guatemala.

En cuanto a que existen varias cordilleras o sistemas orográficos con importante actividad volcánica estos también pueden recibir la adjetivación de "volcánicos", sin embargo solo las tres cordilleras indicadas (la de México, Perú y la de Nicaragua-Costa Rica) reciben oficialmente y en las cartografías el nombre propio de Cordillera Volcánica. Existe por otra parte la denominación parofónica "Cordillera Balcánica" dada eventualmente a los nada volcánicos Montes Balcanes.